Ивановское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Рославльского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Ивановское.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года с включением к 1 января 2019 года всех входивших в его состав населённых пунктов в Екимовичское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 80,83 км²
 Расположение: восточная часть Рославльского района
 Граничит:
 на северо-западе— с Екимовичским сельским поселением
 на северо-востоке— с Сырокоренским сельским поселением
 на востоке— с Калужской областью
 на юго-востоке— с Брянской областью
 на юге и западе — с Любовским сельским поселением

 По территории поселения проходит автомобильная дорога Екимовичи — Степаньково.
 По территории поселения проходит железная дорога: Рославль — Сухиничи (станции: Щепоть).
 Крупная река: Десна.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 16 населённых пунктов.
 Ивановское, деревня
 Алымовка, деревня
 Верхние Караковичи, деревня
 Воловка, деревня
 Дубровка, деревня
 Заплосское, деревня
 Ильняги, деревня
 Нижняя Кравотынь, деревня
 Остров, деревня
 Петровское, деревня
 Старые Екимовичи, деревня
 Степаньково, деревня
 Стеклянная Гута, деревня
 Терехово, деревня
 Тумановка, деревня
 Хутор Коненков, деревня

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Рославльского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году